Стуканы  — топоним:

Беларусь 
 Стуканы — деревня, Далековский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Стуканы — деревня, Зябковский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Стуканы — деревня, Узречский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Стуканы — деревня, Волосовский сельсовет, Толочинский район, Витебская область

Россия 
 Стуканы — деревня, Борковская волость, Великолукский район, Псковская область